

Cinema 
 Rude – film del 1995 diretto da Clement Virgo

Geografia 
 Rude – località del comune danese di Slagelse
 Rüde – frazione del comune tedesco di Mittelangeln

Musica 
 Rude Records – etichetta discografia internazionale con sede a Milano
 Rude – singolo dei Magic! del 2013